Kärrby kan syfta på:

 Kärrby, Borgå stad – en del av Svartbäcks by i Borgå stad Nyland
 Kärrby, Ekenäs stad – en by i Ekenäs stad, Finland
 Kärrby, Härnösands kommun - en by i Ramvik (Härnösands kommun)